Карно — багатозначне поняття

Французького походження 
Карно́ () — родина французьких учених і політиків.

Персоналії 
 Лазар  Карно (1753 — 1823) — діяч Великої французької революції, «Організатор перемоги», член Директорії, математик і фізик.
 Формула Карно — формула евклідової геометрії.
 Формула Борда-Карно — формула гідродинаміки.
 Нікола Леонар Саді Карно (1801 — 1888) — син Лазара, фізик, першовідкривач законів термодинаміки.
 Цикл Карно — ідеальний термодинамічний цикл.
 Іполіт Лазар Карно (1796 — 1832) — син Лазара і брат Нікола Леонара Саді, політик.
 Марі Франсуа Саді Карно (1837 — 1894) — син Іполіта Лазара, інженер і політик, президент Франції (1887—1894), убитий анархістом.
 Марі-Адольф Карно (1839 — 1920) — син Іполіта Лазара і брат Марі Франсуа Саді, хімік і геолог.

Географічні об'єкти 
 Карно — місто в Центральноафриканській республіці, назване на честь президента Саді Карно.
 Карно — аеропорт у Центральноафриканській республіці, в місті Карно.
 12289 Карно — астероїд головного поясу, названий на честь фізика Саді Карно.

Англійського походження 
 Фред Карно (; 1866 — 1941) — сценічне ім'я англійського антрепренера Фредеріка Джона Весткотта (1866—1941)
 Моріс Карно (; *1924) — американський фізик
 Карта Карно — метод спрощення виразів булевої алгебри.
Французькі прізвища